České příjmení Pomahač může označovat více různých osobností:

 Antonín Pomahač (* 1940) – fotbalista
 Bohdan Pomahač (* 1971) – plastický chirurg
 David Pomahač – kytarista a zpěvák, bývalý člen skupiny Kieslowski
 Jiří Pomahač (1904–1981) – učitel, skladatel a spisovatel, zabýval se historií Žinkovska na Plzeňsku
 Richard Pomahač (* 1953) – právník, vysokoškolský pedagog, věnuje se otázkám správního práva na UK

jiné významy

 Pomahačův vrch – vrch s čedičovým základem u obce Radvanec

Rozcestníky - příjmení